Amsterdamstraat (Antwerpen)
 Amsterdamstraat (Haarlem)
 Amsterdamseweg (Amersfoort), een straat in Amersfoort
 Amsterdamseweg (Amstelveen), een straat in Amstelveen
 Station Amsterdamseweg, een voormalig station in Amstelveen
 Amsterdamseweg (Arnhem), een straat in Arnhem
 Amsterdamseweg (Uithoorn)
 Amsterdamseweg (Velsen-Zuid)
 Amsterdamseweg (Wolfheze)
 Amsterdamsestraatweg (Baarn),  een straat in Baarn
 Amsterdamsestraatweg 49 (Baarn)
 Amsterdamsestraatweg (Halfweg)
 Amsterdamsestraatweg (Muiden)
 Amsterdamsestraatweg (Naarden)
 Amsterdamsestraatweg (Soest)
 Amsterdamsestraatweg (Utrecht), een straat in Utrecht

Zie ook
 Amsterdamsevaart, een straat in Haarlem